Дювал може да се отнася за:

 Географски наименования
 Дювал — окръг в САЩ, щат Тексас.
 Дювал — град в САЩ, щат Вашингтон.

 Хора
 Робърт Дювал – американски актьор